Fjällskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fjärdskäret (ö i Finland, Österbotten, Vasa, lat 63,21, long 21,50), 
 Fjärdskär (ö i Finland, Egentliga Finland, Åboland, lat 60,31, long 21,38), 

Robotskapade Finlandförgreningar